Erva-do-pobre é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Gratiola linifolia
 Gratiola officinalis